Fernando de Portugal, llamado Fernando de Flandes (¿?, Portugal, 24 de marzo de 1188-Noyon, 27 de julio de 1233). Infante de Portugal y conde de Flandes (1215-1233) por su matrimonio con la condesa Juana de Constantinopla.

Biografía 
Hijo de Sancho I el Poblador y de la infanta Dulce de Aragón, se casó en 1211 con el beneplácito de Felipe Augusto, con la condesa de Flandes, Juana de Constantinopla, pupila del rey de Francia.

Desde el principio de su reinado estuvo bajo la autoridad de Felipe Augusto que concertó su matrimonio y anexionó las ciudades de Aire y de Saint-Omer, próximas al Artois al patrimonio de su hijo Luis. Retenido en Péronne mientras Luis tomaba posesión de estas ciudades, el matrimonio pudo, finalmente, entrar en Gante, pero los habitantes le cerraron sus puertas porque consideraban que su condesa había sido “vendida” por Felipe Augusto a Fernando.

Finalmente el 24 de febrero de 1211 se firmó un tratado en Pont-à-Vendin mediante el cual Fernando y Juana cedían a Luis de Francia: Aire y Saint-Omer, como derechos de su madre Isabel de Henao pero, a cambio, el futuro Luis VIII renunciaba a sus pretensiones sobre Flandes. Poco después el matrimonio pudo entrar en Gante cuyos habitantes aceptaron pagarles una suma a título de compensación por los perjuicios causados. Los condes concedieron a la ciudad el derecho a una nueva organización municipal (elecciones anuales de  los regidores).

Fernando respondió de manera condicional al llamamiento feudal del rey de Francia contra Juan sin Tierra con el que mantenía una alianza ofensiva y defensiva a la vez, los aprovisionamientos flamencos de lana procedían, especialmente, de Inglaterra. Fernando quería canjear el retorno a sus dominios de Saint-Omer y Aire y rechazó una indemnización. Felipe Augusto volvió entonces sus huestes contra el conde de Flandes e invadió sus estados el 22 de mayo de 1213: Cassel, Ypres y todo el país hasta Brujas. Gante fue asediado. Fernando solicitó la ayuda de su aliado que le envió al conde de Salisbury acompañado por Renaud de Dammartín enemistado con el rey de Francia. La expedición inglesa desembarcó en Damme, donde Fernando juró fidelidad al rey Juan, pero tuvo que replegarse; Felipe Augusto destruyó el puerto, tomó Lille y, finalmente, Gante.

Fernando se refugió en la Isla de Walcheren, en Zelanda, tierras imperiales. Las tropas francesas se retiraron tras las derrotas sufridas frente al castillo de Erquinghem y en Lille. Fernando volvió a tomar Gante y puso sitio a Tournai, tradicionalmente fiel a Lys y, por último, tomó Lille. Pero las tropas de Felipe Augusto reaparecieron, tomaron Lille, la destruyeron casi por completo y deportaron a sus habitantes marcándoles con el signo de los esclavos; el conde, enfermo, sólo tuvo tiempo de huir y, acompañado por algunos caballeros flamencos, buscó refugio  en Inglaterra. Se constituyó entonces la coalición de los flamencos de Fernando, los ingleses de Juan sin Tierra, y los alemanes de Otón IV de Brunswick. Las tropas fueron dirigidas por Otón y Fernando.

A principios de 1214, el príncipe Luis se apoderó de Bailleul y de Steenvoorde. Fernando, de regreso a Flandes, asoló el Artois y el condado de Guînes, tomó Saint-Omer y Hesdin. En aquel momento Luis tuvo que abandonar y regresar a Francia para combatir a Juan sin Tierra que se había apoderado de Poitiers y avanzaba con sus tropas hacia Angers. El rey de Inglaterra fue derrotado en La Roche-aux-Moines y tuvo que retirarse.

Entre tanto, Otón llegó a Valenciennes con el duque de Brabante y los condes de Namur y de Limburgo, cuando Felipe Augusto entraba en Saint-Denis y dirigía sus huestes hacia Péronne. El enfrentamiento entre ambos bandos tuvo lugar en Bouvines, el domingo 27 de julio de 1214. La coalición resultó derrotada; agotado, Fernando, se rindió frente a Hugues de Marcuit, Otón huyó. 

Fernando, encadenado, fue transportado a París y encerrado en los calabozos del Louvre de donde no salió hasta el 6 de enero de 1227, liberado por Blanca de Castilla que recibió la mitad del tributo exigido: cincuenta mil libras, cantidad recaudada por la condesa Juana. Fernando tuvo que dejar, como garantía y hasta que fuera pagado el resto del tributo, las ciudades de Douai, Lille y La Esclusa. Por otra parte tuvo que jurar fidelidad al rey.

Permaneció fiel a este juramento. Así, cuando se produjo el levantamiento de Pierre Mauclerc y de los grandes barones contra Blanca de Castilla, estuvo presente en los primeros combates, antes de dirigirse a Namur y ponerle sitio al condado que el emperador había tomado. Se apoderó de algunas ciudades y, tras la intervención del conde de Boulogne, se firmó un tratado en Cambrai (1232: Enrique de Vianden conservaría el condado de Namur, en tanto que Fernando recibiría las bailías de Golzimer y de Vieux-Lille mientras se esperaba la llegada del conde legítimo, el emperador de Constantinopla, Balduino II de Couternay.

Juana y Fernando concedieron más libertades a las ciudades instituyendo en 1228 nuevas regidurías en Gante, Ypres, Brujas y Douai con un nuevo modelo de elecciones. Fernando murió el 27 de julio de 1233 en Noyon. Su corazón y sus entrañas fueron sepultadas en la catedral de la ciudad, en tanto que su cuerpo fue enterrado en la abadía de Marguette donde Juana hizo construir un mausoleo para ser enterrada tras su fallecimiento junto a Fernando.

Descendencia 

De Juana, Fernando tuvo una hija:

 María de Portugal (c. 1227-1237), heredera del condado, y prometida en matrimonio a Roberto, conde de Artois, hijo de Luis IX de Francia. Murió en la infancia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Le Glay  Edward: Histoire des comtes de Flandre jusqu'à l'avènement de la Maison de Bourgogne, Comptoir des Imprimeurs-unis, Paris, MDCCCXLIII
 Platelle Henri et Clauzel Denis : Histoire des provinces françaises du Nord, 2. Des principautés à l'empire de Charles Quint (900-1519), Westhoek-Editions Éditions des Beffrois, 1989 ; ISBN 2-87789-004-X
 Douxchamps Cécile et José: Nos dynastes médiévaux, Wepion-Namur 1996, José Douxchamps, éditeur ; ISBN 2-9600078-1-6
 De Cant Geneviève: Jeanne et Marguerite de Constantinople, Éditions Racine, Bruxelles, 1995 ; ISBN 2-87386-044-8

Enlaces externos 

Condes de Flandes del siglo XIII
Casa de Borgoña (Portugal)
Infantes de Portugal del siglo XII (casa de Borgoña)
Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)
Nacidos en Coímbra